Ricardo Ibarra puede referirse a:

Argentina 
Ricardo Ibarra (actor): un actor, autor y director de teatro argentino.
Ricardo Daniel Ibarra (n. 1950), remero argentino.

España 
Manuel Ricardo Ibarra García, físico español.
Ricardo Ibarra Roca, Director de la Plataforma de Infancia